Daniel Johnson (n. 1988), cestista australiano
 Daniel Anthony Johnson (n. 1992), calciatore giamaicano
 Daniel Benedict Johnson (n. 1957), giornalista britannico